Josefov – dzielnica Pragi
 Josefov (powiat Hodonín)
 Josefov (powiat Sokolov)
 Twierdza Josefov